Майден () е село в Северна Македония, в Община Кавадарци.

География 
Майден се намира по горното течение на река Блашица, на платото Витачево, в подножието на планината Козяк близо до границата с Гърция. Част е от Тиквешко Мариово. Селото е планинско, на надморска височина от 780 метра.

Преброявания

Бележки 

Села в община Кавадарци